Der Betrogene heißen die Filme
 Der Betrogene (1992), niederländischer Thriller
 Der Betrogene (1993), deutsches Filmdrama

Siehe auch:
 Die Betrogene